Гарри Гэмбл-младший (; ) — американский библеист.

Биография 

Родился в 1941 году. 

Получил бакалавра гуманитарных наук в Университете Уэйк-Форест, магистра богословия в Дюкском университете, магистра гуманитарных наук и доктора философии (тема «Текстуальная история Послания к римлянам») в Йельском университете.

В 1970–2014 годах — профессор и затем профессор-эмерит кафедры религиоведения Виргинского университета, где в 1992–2006 годах также являлся заведующим.

Научные труды

Монографии

Статьи 

 Gamble H. Y. The Redaction of the Pauline Letters and the Formation of the Pauline Corpus // Journal of Biblical Literature. — 1975. — Vol. 94 (3). — P. 403. 
 Hurtado L. W., Gamble H. Y. The Textual History of the Letter to the Romans: A Study in Textual and Literary Criticism // Journal of Biblical Literature. — 1978. — Vol. 97 (2). — P. 305 
 Gamble H. Y. Euhemerism and Christology in Origen: "Contra Celsum" III 22-43 // . — 1979. — Vol. 33 (1). 
 Gamble H. Y., ,  The Formation of the New Testament Canon: An Ecumenical Approach // Journal of Biblical Literature. — 1986. — Vol. 105 (1). — P. 168 
 Gamble H. Y., Brevard S. Childs The New Testament as Canon: An Introduction // Journal of Biblical Literature. — 1987. – Vol. 106 (2). — P. 330 
 Meade D. G., Gamble H. Y. Pseudonymity and Canon: An Investigation into the Relationship of Authorship and Authority in Jewish and Earliest Christian Tradition // Journal of Biblical Literature. — 1988. — Vol. 107 (3). — P. 560. 
 Timothy M., Gamble H. Y. Teeter Books and Readers in the Early Church. // . 1996. — Vol. 50 (4). 
 Lane Fox R. J., Gamble H. Y. Books and Readers in the Early Church: A History of Early Christian Texts // Journal of Biblical Literature. — 1998. — Vol. 116(3). — P. 552. 
 Gamble H. Y. Slavery in Early Christianity. By Jennifer A. Glancy. Oxford: Oxford University Press, 2002. xiv + 203 pp. $55.00 cloth. // . — 2006. — Vol. 75 (2). — P. 412–414. 
 Gamble H. Y. Marcion and the ‘canon’ // The Cambridge History of Christianity. — Vol. 1: Origins to Constantine, 2006. — P. 195–213.

Примечания

Литература 

 
 
 

Выпускники Йельского университета